Skanderborg (gemeente)
 Skanderborg (plaats)
 Skanderborg (parochie)